Charlie Callas
 Maria Callas
 Callas (Francja)